Mills se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claudia E. Mills
 Frederick William Mills